Литература Того развивается преимущественно на французском языке, после обретения Того независимости в 1960 году усилилось влияние также местных языков, в первую очередь — эве; до 1980-х годов письменность из народов Того была только у эве, чей фольклор собран и зафиксирован.

Наиболее значимым тоголезским писателем является родившийся в Дагомее, но большую часть жизни проживший в Того романист Феликс Кушоро, писавший на бытовые и исторические темы. Несмотря на то, что публиковать романы он начал с 1929 года, длительное время писатель был забыт, а следующие литературные тексты из Того датируются только 1950-ми годами.

С 1940-х годов в Того начинает развиваться театральное искусство современного типа, с 1950-х появляются первые местные драматические произведения. Так, в 1956 году Ануму Педро Сантос () издал пьесу «Фаси» (). Среди других тоголезских драматургов можно назвать таких, как  и Косси Эфуи.

Из других известных тоголезских писателей важно отметить таких, как , Виктор Аладжи (), ,  и других.

Примечания 

Культура Того
Того